Anthemius () bezeichnet folgende Personen der römischen Spätantike:

 Anthemius (ca. 420–472), weströmischer Kaiser (seit 467)
 Anthemius (Prätorianerpräfekt) († um 414), oströmischer Regent (seit 408)
 Anthemios von Tralleis († vor 558), oströmischer Gelehrter und Architekt
 Flavius Anthemius Isidorus, römischer Konsul 436